Arantxa Rus var regerande mästare, men deltog inte i år.

Ksenia Pervak finalbesegrade Laura Robson, 6–3, 6–1.

Seedning

 Noppawan Lertcheewakarn (Semifinal)
 Ana Bogdan (Semifinal)
 'Ksenia Pervak (Mästare)
 Elena Bogdan  (Kvartsfinal)
 Laura Robson  (Final)
 Ajla Tomljanovic  (Första omgången)
 Kristina Mladenovic  (Kvartsfinal)
 Lauren Embree  (Tredje omgången)

<li> Heather Watson  (Kvartsfinal)
<li> Aki Yamasoto  (Andra omgången)
<li> Zarina Diyas  (Första omgången)
<li> Linda Berlinecke  (Första omgången)
<li> Jana Butjina  (Tredje omgången)
<li> Ksenia Kirillova  (Tredje omgången)
<li> Beatrice Gumulya  (Tredje omgången)
<li> Nadija Kitjenok (Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Australiska öppna 2009